Влади́мир Ми́тин:

 Митин, Владимир Александрович (род. 1937) — советский трековый велогонщик.
 Митин, Владимир Васильевич (род. 1931) — советский писатель.
 Митин, Владимир Семёнович (1931—2004) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.